proces według przepisów prawa → postępowanie:
 rozprawa lub postępowanie sądowe
 postępowanie procesowe (rodzaj postępowania cywilnego)
 według rodzaju przedmiotu postępowania: cywilny, karny, legislacyjny
 historyczne: proces posesoryjny, proces rzymsko-kanoniczny
 proces beatyfikacyjny
 proces beatyfikacyjny Jana Pawła II
 proces kanoniczny
 proces kanonizacyjny
 proces legislacyjny
 proces pokazowy
 proces ustawodawczy
 znane procesy sądowe → cause célèbre
 procesy biologiczne
 proces brunatnienia
 proces darniowy
 proces glebotwórczy
 proces gnilny
 proces starzenia się
 proces translacji
 proces twardzielowania
 proces zapalny
 procesy życiowe
 procesy chemiczne (reakcje chemiczne)
 proces fermentacyjny
 proces Habera i Boscha
 procesy jednostkowe
 proces kataboliczny
 proces kolodionowy
 proces Wackera
 w ekonomii i zarządzaniu słowo proces często jest tożsame z definicją mówiącą o tym jakie zdarzenia mają występować po sobie – wraz z określeniem co wpływa na występowanie kolejnych zdarzeń  (na przykład proces wytwórczy)
 proces biznesowy
 proces fizyczny
 proces adsorpcji
 proces Bergerona-Findeisena
 proces diabatyczny
 proces diapykniczny
 proces kwazistatyczny
 proces r
 proces rozdziału
 proces s
 proces geologiczny
 proces brzegowy
 proces peryglacjalny
 proces wmywania
 proces wymywania
 procesy eoliczne
 procesy egzogeniczne
 procesy endogeniczne
 procesy fluwialne
 procesy hydrotermalne
 procesy krasowe
 proces (informatyka)
 proces pierwszoplanowy
 proces drugoplanowy
 proces wytwórczy oprogramowania
 proces zombie
 proces odwracalny
 proces odwracalny (fotografika)
 proces odwracalny (termodynamika)
 proces polityczny (politologia)
 proces barceloński
 Proces lizboński
 proces pokojowy w konflikcie izraelsko-egipskim
 proces polityki gospodarczej
 proces z Cardiff
 proces z Kolonii
 proces produkcyjny
 proces technologiczny
 proces Bayera
 proces Halla-Heroulta
 proces Krolla
 proces modyfikacji stopów
 proces Sendzimira
 proces wytwórczy
 proces psychiczny
 proces indywiduacji
 proces pierwotny
 proces wtórny
 procesy poznawcze
 psychologia zorientowana na proces
 procesy statystyczne
 łańcuch Markowa
 proces Bernoulliego
 proces ergodyczny
 proces gaussowski
 proces Lévy’ego
 proces liczący
 proces Markowa
 proces o przyrostach niezależnych
 proces o przyrostach stacjonarnych
 proces Poissona
 proces stacjonarny
 proces stochastyczny
 proces sygnałowy
 proces Wienera
 proces termodynamiczny
 proces adiabatyczny
 proces egzotermiczny
 proces endotermiczny
 proces samorzutny
 proces boloński
 proces decyzyjny
 proces depozycyjny
 proces fonetyczny
 proces historyczno-literacki
 proces historyczny
 proces Kimberley
 proces kształcenia
 proces logistyczny
 Proces podepozycyjny
 proces społeczny
 proces stratyfikacji archeologicznej
 proces w dziełach kultury:
 Proces – utwór Franza Kafki
 Proces (niem. Der Prozess) – film z 1948 w reżyserii Georga Wilhelma Pabsta
 Proces (fr. Le Procès) – film z 1962 w reżyserii Orsona Wellesa
 Proces (ang. The Trial) – film z 1993 w reżyserii Davida Hugh Jonesa
 Proces Joanny d’Arc (fr. Proces de Jeanne d’Arc) – film z 1962 w reżyserii Roberta Bressona
 Proces – komiks z serii XIII